Carlos Lett – calciatore argentino
 Clifford Lett – ex cestista statunitense
 David Lett, noto come Dave Vanian – cantante britannico
 Gordon Lett – ufficiale britannico
 Hugh Lett – chirurgo inglese
 Richard Lett – attore e comico canadese